De marathon van Xiamen is een internationale marathon, die in de Chinese kuststad Xiamen wordt gehouden met ongeveer 20.000 deelnemers. Van de eerste editie in 2003 tot 2007 werd de wedstrijd georganiseerd op de laatste zaterdag van maart, sinds 2008 wordt de wedstrijd begin januari ingericht. Naast de marathon zijn er ook wedstrijden over de halve marathon, 10 km en 5 km.

Het event is een van de achttien wereldwijde IAAF Gold Label Road Race marathons  van de International Association of Athletics Federations.

Parcoursrecords 
 Mannen: 2:06.19 - Moses Mosop  (2015)
 Vrouwen: 2:19.52 - Mare Dibaba  (2015)

Top 10 finishtijden 
Vanaf 2012 worden er snelle tijden gerealiseerd tijdens de marathon van Xiamen. Met een gemiddelde tijd van 2:07.40 over de snelste tien finishtijden ooit gelopen bij deze wedstrijd staat Xiamen echter nog niet op de Lijst van snelste marathonsteden.

(bijgewerkt t/m 2018)

Uitslagen